

Горьківська сільська рада — сільське поселення, Кушнаренковський район, Башкортостан

Горьківська сільська рада — колишня сільська рада, Дніпропетровська область, Дніпровський район.
 Горьківська сільська рада — колишня сільська рада, Запорізька область, Якимівський район.

Див. також 
 Горьковська сільська рада